

Aziende 
 Taito – azienda giapponese che sviluppa videogiochi e macchine arcade

Geografia 
 Taitō – quartiere speciale di Tokyo

Videogiochi 
 Taito Legends – raccolta di 29 giochi arcade